Танван:
 Танван —  уезд городского округа Ичунь провинции Хэйлунцзян, Китай.
 Танван () — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг, Вьетнам.